УНІ — Український науковий інститут, заснований за ініціативою Павла Скоропадського 1926 року у Берліні

Уні — річка в Удмуртії, ліва притока Лекми
 Уні — селище міського типу, районний центр, Кіровська область
 Уні — село, Нанайський район, Хабаровський край

Див. також 
 Верх-Уні
 Унинка
 Уні-Гучин